

Ichtiologia 
 halibut – polska nazwa kilku gatunków ryb z rodziny flądrowatych:
 halibut atlantycki, zwany również halibutem białym (Hippoglossus hippoglossus)
 halibut czarny, zwany również halibutem niebieskim (Reinhardtius hippoglossoides)
 halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)
 halibut płaskogłowy (Hippoglossoides elassodon)

Marynarka wojenna 
 USS Halibut – nazwa okrętów podwodnych US Navy
 USS Halibut (SS-232)
 USS Halibut (SSGN-587)

Rozrywka

Filmy animowane 
 Harry Halibut – fikcyjna postać z serialu Różowa Pantera
 Kapitan Halibut – fikcyjna postać z serii Scooby Doo

Muzyka rockowa 
 Halibut Jones – utwór amerykańskiego zespołu metalowego Phantomsmasher